Effektivitet har flere betydninger:
Energieffektivitet
Termodynamisk effektivitet
Exergi effektivitet
Termisk effektivitet
Brændstof og brændsel effektivitet
Mekanisk effektivitet
Kvante-effektivitet
Effektivitet (økonomi)
Pareto effektivitet
Kaldor-Hicks effektivitet